Le siège de Béjaïa entre 1326-1329.
 Le siège de Béjaïa entre 1331-1332.
 La prise de Béjaïa en 1410.
 La prise de Béjaïa en 1510.
 Le siège de Béjaïa en 1512.
 La prise de Béjaïa en 1555.

Béjaïa